Nachtleven (roman) (Engels: Live by Night), een misdaadroman van schrijver Dennis Lehane
 Live by Night (film), een Amerikaanse film uit 2016